Kaiserstraße 29 steht für:

 Kaiserstraße 29 (Quedlinburg)
 Kaiserstraße 29 in Heilbronn, siehe Haus Koch & Mayer